coquetier peut désigner :
Coquetier : un objet destiné à recevoir un œuf dur, mollet ou à la coque dans sa coquille, après cuisson.
Coquetier (métier) : Un marchand ambulants d'œufs, beurre, lait... mais aussi de volailles et de légumes.

Coquetière : également appelé œufrier ou molleteur, un ustensile de cuisine conçu pour faciliter la cuisson des œufs entiers.

Voir également 
 Les Coquetiers, une gare ferroviaire française.

Homonymie